Sandby kyrka kan syfta på:

 Sandby kyrka
 Norra Sandby kyrka
 Södra Sandby kyrka